XDK steht für:

 Xbox Development Kit
 XDG Development Kit
 XML Developer Kit

XDK